Васи́лий Ба́бич:
 Бабич, Василий Иванович (1912—1988) — советский партийный деятель
 Бабич, Василий Михайлович (род. 1930) — российский математик и механик, доктор физико-математических наук, профессор.